Alfrēds Plade (1905-1944) – calciatore lettone
Kurts Plade (1898-1945) – calciatore lettone
Teodors Plade (1896-1949) – calciatore lettone
Voldemārs Plade (1900-1961) – calciatore lettone